Pohlad ist 

 der Familienname  von
 Bill Pohlad, amerikanischer Filmproduzent und -regisseur
 Carl Pohlad, amerikanischer Unternehmer, Besitzer des Baseballteams Minnesota Twins

 der Name des von Carl Pohlad gegründeten Unternehmens, Pohlad Companies